Примера Дивисьон 1936 () — 6-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

По данным официального сайта Ассоциации футбола Аргентины, по состоянию на 2014 год АФА признаёт победителей трёх стадий чемпионата 1936 года в качестве отдельных чемпионов Аргентины.

Первую стадию, Кубок Чести муниципалитета Буэнос-Айреса, выиграл «Сан-Лоренсо», вторую стадию, Кубок чемпионата, выиграл «Ривер Плейт». Он же обыграл «Сан-Лоренсо» в матче за «Золотой кубок» между двумя победителями стадий.

Участники

Кубок Чести муниципалитета Буэнос-Айреса

Турнирная таблица

Кубок Чемпионата

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Матч за Золотой кубок (Copa de Oro)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1936 на rsssf.com

1936
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1936 году